Анатолий Бетехтин: Бетехтин, Анатолий Владимирович (1931—2012) — советский военачальник, генерал армии.
 Бетехтин, Анатолий Георгиевич (1897—1962) — советский геолог и минералог, педагог.